Příjmení Karić nosí více významných osobností:

 Amir Karić (* 1973) – bývalý slovinský fotbalista
 Enes Karić (* 1958) – bosenskohercegovský teolog, pedagog, překladatel a spisovatel bosňáckého původu
 Mahir Karić – rozcestník
 Veldin Karić (* 1973) – bývalý chorvatský fotbalista